Kinneret steht für:

 Kinneret (Stadt), biblische Hafenstadt am See Genezareth
 Jam Kinneret, die hebräische Bezeichnung für den See Genezareth
 Kinneret-Sardine, siehe Acanthobrama terraesanctae